Алекса́ндр Вячесла́вович Майо́ров (род. 20 мая 1969; Запорожье, Украинская ССР, СССР) — российский историк, доктор исторических наук, профессор. Заведующий кафедрой музеологии Института истории Санкт-Петербургского государственного университета.

Специалист по истории России, источниковедению и археографии. Основные области научной деятельности: история Средневековой Руси, русское летописание, внешнеполитические и культурные связи Средневековой Руси, русско-византийские и русско-монгольские отношения. В частности является специалистом по истории Галицко-Волынской Руси. Занимается изучением и публикацией письменных памятников, в том числе малоизвестных списков русских летописей, ныне находящихся в зарубежных собраниях. В область научных интересов входят также история и теория музейного дела, музейное проектирование.

Биография 
Родился 20 мая 1969 года в Запорожье.

В 1993 году окончил исторический факультет Запорожского государственного университета, а в 1997 — аспирантуру в Санкт-Петербургском государственном университете.

В 1998 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Бояре и община Юго-Западной Руси в ХI – начале ХIII вв.» (научный руководитель – проф. И. Я. Фроянов). В 2004 г. защитил докторскую диссертацию на тему: «Галицко-Волынская Русь. Очерки социально-политической истории в домонгольский период. Князь, бояре и городская община».

С июня 1994 года — ассистент кафедры истории России с древнейших времён до начала XX века (с 1997 г. — кафедра Русской истории) исторического факультета (с 2014 г. — Институт истории) СПбГУ; с 2000 — старший преподаватель той же кафедры; с 2004 — доцент кафедры музеологии; с 2005 — заведующий Центром музеологии и туризма, созданным при кафедре музеологии. С июня 2007 года — профессор, а с ноября того же года — заведующий кафедрой музеологии.

Под руководством А. В. Майорова ведется разработка образовательных стандартов и учебных планов основных и дополнительных образовательных программ СПбГУ в области музеологии и охраны объектов культурного и природного наследия.

Научная деятельность 
А. В. Майоров – автор более двухсот научных работ, в том числе трех монографий («Галицко-Волынская Русь. Очерки социально-политических отношений в домонгольский период», СПб: Университетская книга, 2001; «Великая Хорватия. Этногенез и ранняя история славян Прикарпатского региона», СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006; «Русь, Византия и Западная Европа. Из истории внешнеполитических и культурных связей XII–XIII вв.», СПб: Дмитрий Буланин, 2011), переизданных в переводах на польский, хорватский и украинский языки, а также множества статей в ведущих российских и зарубежных журналах. Труды Майорова опубликованы в США, Великобритании, Германии, Италии, Бельгии, Чехии, Венгрии, Хорватии, Румынии, Польше, Украине.

Исследования А. В. Майорова посвящены истории внешней политики и культурных связей Средневековой Руси, отношениям с Византией, Апостольским Престолом, западноевропейскими государствами, Монгольской империей и Золотой Ордой. В них используется широкий круг как древнерусских, так и западноевропейских латиноязычных источников, многие из которых впервые привлекаются как источники по истории России. Изучаются контакты русских князей с правителями Византийской (Никейской) империи, германским королем Филиппом Швабским и императором Фридрихом II, австрийским герцогом Фридрихом Бабенбергом и др., роль светских и церковных властей Руси в экуменических процессах XIII в., в частности, роль русского архиепископа Петра на Лионском церковном соборе 1245 г. Реконструирована история русского присутствия в Святой Земле и управления русским князем Мстиславом Юрьевичем городом Аскалоном на правах наместника византийского императора Мануила I Комнина. Установлены неизвестные ранее факты, раскрывающие историю военно-политического и династического союза князя Романа Мстиславича с византийским императором Алексеем III Ангелом. Уточнена датировка походов князя Романа против половцев, совершенных в интересах Византии, что в свою очередь является основанием для уточнения времени создания «Слова о полку Игореве». Впервые предложено объяснение появления в княжеском именослове Рюриковичей нетипичных «византийских» крестильных имен – Даниил, Лев, Ираклий, Симеон и др. Выявлены и проанализированы факты распространения на Руси византийских культов и практик стилитизма. Получены новые данные об истоках распространения в среде русских князей атрибутов и символов царской власти, в частности, византийского императорского пурпура, царского и королевского титулов, а также высокочтимых христианских реликвий, выполнявших одновременно роль инсигний верховной власти.

А. В. Майоровым (совместно со Стивеном Поу и Майклом Хоупом) разработана концепция трех волн монгольской экспансии на Запад, последовательно реализованных в 1219–1223, 1236–1242 и 1250-е годы. Каждая из них охватывала Восточную Европу, а также Ближний Восток и Южную Азию, включая Иран, Кавказ, Малую Азию и северную часть Индостана. Установлено, что рейд туменов Джебе и Субедея в Восточную Европу, выполнял не только разведывательную миссию, как это обычно описывается в научной литературе. Поход был частью завоевательной стратегии Чингисхана, направленной на полное подчинение кипчаков и завоевание степных территорий не только в Азии, но и в Европе. Сравнительно-текстологический анализ известий русских летописей, посвященных монгольскому нашествию на Восточную Европу, а также малоизвестных сведений западноевропейских латиноязычных источников позволил уточнить хронологию и выявить ранее неизвестные детали, объясняющие причины падения русских городов, в том числе Киева, и, кроме того, дающие возможность по-новому оценить роль некоторых русских князей во взаимоотношениях с захватчиками.

Ряд исследований А. В. Майорова посвящен истории и текстологии русского летописания, а также истории отечественной археографии XVIII–XIX вв., открытия и изучения важнейших памятников русского летописания, в частности истории открытия Ипатьевской летописи, роли А. Л. Шлёцера, Н. М. Карамзина и других историков в изучении и публикации русских летописей.

Исследования осуществлялись при поддержке российских и зарубежных научных фондов, в том числе фонда «Русский мир», Российского научного фонда, Российского Гуманитарного Научного Фонда, Польского Национального научного центра (Narodowe Centrum Nauki).

В 2018 г. А. В. Майоров удостоен премии СПбГУ за фундаментальные научные труды.

Археографическая и редакционная деятельность 
С 2008 года А. В. Майоров регулярно организует археографические экспедиции в зарубежные музеи, архивы и библиотеки с целью выявления, изучения и публикации памятников древнерусской письменности, является председателем редакционной коллегии серии «Письменные памятники истории и культуры России в собраниях зарубежных архивов и библиотек», издаваемой СПбГУ (издается с 2011 г.).

В указанной серии под руководством А. В. Майорова впервые опубликованы: Берлинский список Новгородской Первой летописи, Лондонский список Вологодско-Пермской летописи, Лондонский лицевой список Сказания о Мамаевом побоище, Дублинский лицевой список Сербской Александрии, Берлинский Кормчий – сборник учительного состава второй половины XIV в., Балтиморский Служебник – сборник первой половины XIV в., в XIX в. разделенный на две части, хранящиеся ныне в Балтиморе и Санкт-Петербурге.

В серии «Полное собрание русских летописей» под руководством А. В. Майорова впервые опубликованы Варшавский летописный сборник, содержащий сводный текст Псковской Первой и Новгородской Пятой летописей (том 45), Летопись Лавровского – по четырем копиям, хранящимся в Львовской Национальной научной библиотеке Украины им. В. Стефаника (том 46), а также подготовлено новое издание летописного сборника, именуемого Летописью Авраамки (том 44).

В 2017 г. при участии А. В. Майорова Институтом истории имени Т. Мантейфеля Польской Академии Наук осуществлено новое критическое издание Галицко-Волынской летописи по всем известным ныне спискам в серии «Monumenta Poloniae Historica» (том XVI).

Является ответственным редактором научных журналов «Вопросы музеологии» (СПбГУ) и «Rossica antiqua» (СПбГУ), членом редколлегии «Вестника Удмуртского университета».

В разные годы был членом редколлегий «Вестника Санкт-Петербургского университета» (СПбГУ) и международных научных журналов «Княжа доба: історія і культура» (Львов, Институт украиноведения НАН Украины[uk]) и «Русин» (Кишинёв, ОА «Русь»).

Является председателем редакционной коллегии серии «Письменные памятники истории и культуры России в собраниях зарубежных архивов и библиотек» (СПбГУ) и членом редакционной коллегии серии «Studiorum Slavicorum Orbis» (Дмитрий Буланин).

Экспертная и научно-организационная деятельность 
Член Экспертного совета по научным проектам Российского Научного Фонда (2017–2020 гг.). Эксперт РАН. В разные годы был экспертом РФФИ и РГНФ.

Член Ученого совета СПбГУ, Учёного совета, Научной и учебно-методической комиссий Института истории СПбГУ; член экспертного совета Федерального агентства по туризму РФ по подготовке кадров в сфере туризма (2006–2009 гг.); член диссертационного совета Д 212.232.55 по защите докторских и кандидатских диссертаций при СПбГУ; представитель СПбГУ в Учебно-методическом объединении вузов РФ в сфере «музеология и охрана объектов природного и культурного наследия»; руководитель научно-экспертного совета по историко-культурному наследию «Серебряное кольцо России».

Председатель оргкомитета Международной научной конференции «Музеология — музееведение в XXI веке: Проблемы изучения и преподавания» (проходит на базе СПбГУ с 2008 г.) и др.

Научные проекты 
Руководитель проектов, поддержанных Фондом «Русский мир» по изданию Берлинского списка Новгородской Первой летописи, Лондонского списка Вологодско-Пермской летописи и Лондонского лицевого списка Сказания о Мамаевом побоище (2010 – 2014 гг.).

Руководитель проекта, поддержанного Российским Научным Фондом: «Выявление, изучение и публикация памятников русской письменности в собраниях зарубежных музеев, архивов и библиотек» (2016 – 2020 гг.).

Руководитель проекта, поддержанного Российским Научным Фондом: «Отложенный план завоевания мира: монголы и Запад, 1219–1260 (Русь, Центральная Европа, Ближний Восток)» (с 2021 г.).

Руководитель международного проекта «The Routledge Handbook of the Mongols and Central-Eastern Europe: Political, Economic, and Cultural Relations» (издательство Routledge, 2019 – 2021 гг.).

Опубликованные труды

Монографии 
 
 
 
 
 Т. 1: До вивчення джерел з iсторii внутрiшньоi та зовнiшньоi полiтики.
 Т. 2: Полiтична та культурна спадщина, родина, династiя.

Издания источников 
 
 
 
 

 Полное собрание русских летописей. Т. 44: Летопись Авраамки, 2-е изд. / Подг. текста А. Г. Бобров [и др.]; отв. ред. А. В. Майоров. — СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2018. — 224 с. — ISBN 978-5-288-05879-0.
 Полное собрание русских летописей. Т. 45: Варшавский летописный сборник. / Подг. текста А. М. Введенский [и др.]; отв. ред. А. В. Майоров. — СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2018. — 174 с. — ISBN 978-5-288-05881-3.
 Полное собрание русских летописей. Т. 46: Летопись Лавровского / Подг. текста А. Е. Жуков [и др.]; отв. ред. А. В. Майоров. — СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2018. — 224 с. — ISBN 978-5-288-05880-6.

Редактор 
 The Routledge Handbook of the Mongols and Central-Eastern Europe: Political, Economic, and Cultural Relations / Eds. Alexander V. Maiorov and Roman Hautala. — London and New York: Routledge, 2021. — 540 pp. — ISBN 978-0-367-40932-6.

Избранные статьи 
 Список Филиппса (Берлинский) Новгородской Первой летописи (предварительные итоги изучения) // Древняя Русь: вопросы медиевистики. — 2008. — № 2. — C. 91—108.
 Летописные известия об обороне Чернигова от монголо-татар в 1239 г. (Из комментария к Галицко-Волынскои летописи) // Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. — 2009. — Т. 60. — С. 311—326.
 Начальные страницы истории Галича // Труды Государственного Эрмитажа. — Т. 46. — СПб.: Издательство Государственного Эрмитажа, 2009. — С. 182—197.
 Царский титул галицко-волынского князя Романа Мстиславича и его потомков // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. — 2009. — № 1/2. — С. 250—262.
 Неизвестный факт биографии Даниила Галицкого // Rossica Antiqua. — 2010. — № 2. — С. 140—148.
 Даниил Галицкий и Фридрих Воинственный: русско-австрийские отношения в середине XIII в. // Вопросы истории. — 2011. — № 7. — С. 32—52.
 Печать Евфросинии Галицкой из Новгорода // Древняя Русь: вопросы медиевистики. — 2011. — № 2. — С. 5—25.
 Первая уния Руси с Римом // Вопросы истории. — 2012. — № 4. — С. 33—52.
 «Двойные» известия Галицко-Волынской летописи // Русская литература. — 2013. — № 3. — С. 87—99.
 Письмо римского папы Иннокентия IV золотоордынскому хану Сартаку (текст, перевод, комментарий) // Mongolica. — 2013. — Т. 10. — С. 74—81.
 The daughter of a Byzantine Emperor – the wife of a Galician-Volhynian Prince // Byzantinoslavica. — 2014. — Vol. 72. — No. 1-2. — P. 188—233.
 К вопросу об исторической основе и источниках Повести о убиении Батыя // Средневековая Русь. — Вып. 11. — М.: Индрик, 2014. — С. 105—146.
 Н. П. Румянцев и поиски древнерусских летописей в Англии // Российская история. — 2014. — № 6. — С. 128—141.
 The Alliance between Byzantium and Rus’ before the Conquest of Constantinople by the Crusaders in 1204 // Russian History. — 2015. — Vol. 42. — No. 3. — P. 272—303.
 The Cult of St. Daniel the Stylite among the Russian Princes of the Rurik Dynasty // Slavic and East European Journal. — 2015. — Vol. 59. — No. 3. — P. 345—366.
 Ecumenical Processes in the mid-13th century and the Union between Russia and Rome // Zeitschrift für Kirchengeschichte. — 2015. — Bd. 126. — Nr. 1. — S. 11—34.
 Завоевание Батыем Южной Руси: к интерпретации одного известия Рашид-ад-Дина // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. — 2015. — № 1. — С. 182—194.
 Angelos in Halych: Did Alexios III Visit Roman Mstislavich? // Greek, Roman, and Byzantine Studies. — 2016. — Vol. 56. — No. 2. — P. 343—376.
 The Mongol Invasion of South Rus’ in 1239–1240s: Controversial and Unresolved Questions // Journal of Slavic Military Studies. — 2016. — Vol. 29. — No. 3. — P. 473—499.
 The Mongolian Capture of Kiev: The Two Dates // Slavonic and East European Review. — 2016. — Vol. 94. — No. 4. — P. 702—714.
 Die „deutsche Spur“ in der altrussischen Erzählung über die Einnahme Konstantinopels durch die Kreuzritter // Byzantinische Zeitschrift. — 2016. — Bd. 109. — Nr. 2. — S. 809—820.
 … And Mstislav was given the City of Ascalon. Could the Russian Prince have been the Viceroy of the Byzantine Emperor Manuel I in the Holy Land? // Byzantion. — 2016. — Vol. 86. — P. 189—203.
 «Cum quodam rege Rucsie singelariter in prelio dimicans...»: Был ли Даниил Галицкий участником битвы на Лейте? // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. — 2016. — № 4. — С. 35—51.
 Prince Mikhail of Chernigov: From Maneuverer to Martyr // Kritika. — 2017. — Vol. 18. — No. 2. — P. 237—256.
 The Emperor Manuel’s Cross in Notre Dame: On its Origin and Path // Greek, Roman and Byzantine Studies. — 2017. — Vol. 57. — No. 3. — P. 771—791.
 Из истории открытия Ипатьевской летописи // Российская история. — 2017. — № 6. — С. 166—183.
 Schlözer and Karamzin. Struggle for Priority in Studying Russian Chronicles // Studi Slavistici. — 2018. — Vol. 15. — No. 1. — P. 111—130.
 Byzantium, Rus and Cumans in the early 13th century // Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. — 2018. Vol. 71. — No. 10. — P. 7—27.
 “I Would Sacrifice Myself for my Academy and its Glory!”: August Ludwig von Schlözer and the Discovery of the Hypatian Chronicle // Russian History. — 2018. — Vol. 45. — No. 4. — P. 319—340.
 Galician-Volhynian Prince Daniel Romanovich, Rex Coronatus of  Rus // Studia Mediaevalia Europaea et Orientalia. Miscellanea in honorem professoris emeriti Victor Spinei oblate / Eds. G. Bilavschi and D. Aparaschivei. Bucharest, 2018. — P. 319—342.
 Church-union negotiations between Rome, Nicaea and Rus’, 1231–1237 // Orientalia Christiana Periodica. — 2018. — Vol. 84. — No. 2. — P. 385—405.
 Из истории издания русских летописей: последнее начинание графа Н.П. Румянцева // Русская литература. — 2018. — № 1. — С. 5—34.
 Byzantine Imperial Purple in Ancient Rus' // Kritika. — 2019. — Vol. 20. — No. 3. — P. 505—527.
 Апостольский престол, Никейская империя и Русь в экуменических процессах середины XIII в. // Византийский временник. — 2019. — Т. 103. — С. 128—152.
 The Rus Archbishop Peter at the First Council of Lyon // Journal of Ecclesiastical History. — 2020. — Vol. 71. — No. 1. — P. 20—39.
 The German King Philip of Swabia, Hungarian Queen Gertrude of Andechs-Meranien, and St Elizabeth of Thuringia in Rus’ Chronicles // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. — 2021. — Vol. 69. — No. 2. — P. 253—292.
 Женщина, дипломатия и воина: русские князья в переговорах с Бату накануне монгольского нашествия // Шаги / Steps. — 2021. — Т. 7. — № 3. — С. 124—199.
 Александр Невский, римский папа и монгольский хан: к вопросу о «выборе» между Западом и Востоком // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. — 2021. — № 4 (86). — С. 5—24.
 Между Никеей, Лионом и Каракорумом: ориентиры внешней политики Александра Невского // Александр Невский: личность, эпоха, историческая память. К 800-летию со дня рождения / Отв. ред. Е. Л. Конявская, Л. А. Беляев. — М.: Индрик, 2021. — С. 97—111.
 The Mongol Conquest of Rus' // The Mongol World / Eds. Timothy May and Michael Hope. — London and New York: Routledge, 2022. — P. 164—182.
 The First Mongol Invasion of Europe: Goals and Results // Journal of the Royal Asiatic Society. — 2022. — Vol. 32. — No. 2. — P. 411—438.
 Александр Невский, Бату и хан Мунке: нашествие Неврюя и контроль над русскими землями // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. — 2022. — № 4 (90). — С. 23—38.

Примечания

Литература 

 Ананьев В. Г. Берлинский список Новгородской летописи: предыстория издания // Русская литература. — 2013. № 4. — С. 134—139.
 Бобров А. Г., Введенский А. М. Летопись Авраамки: проблемы изучения // Русская литература. 2017. № 4. С. 126-143.
 Буланин Д. М. Древнерусский учительный сборник XIV в. Berlin, Hamilton 381 и его бывший владелец Александр, 10-й герцог Гамильтон. Часть первая // Rossica Antiqua. 2017. № 1 (14). С. 23-75; Часть вторая // Rossica Antiqua. 2017. № 2 (15). С. 79-98.
 Введенский А. М. Место Варшавского сборника среди списков Новгородской Пятой и Псковской Первой летописи // Slověne. 2017. Т. 6. № 2. С. 199-209.
 Введенский А. М. Летопись Авраамки // Общенациональный интерактивный энциклопедический портал "Знания". 2022. № 12.
 Веселов Ф. Н. Письменные памятники истории и культуры России в собраниях зарубежных архивов и библиотек: научно-издательский проект Санкт-Петербургского государственного университета // Русин. — Кишинёв: ОА «Русь», 2014. — № 3 (37). — С. 182—191. — ISSN 1857-2685.
 Веселов Ф. Н. Дублинский лицевой список Сербской Александрии // Rossica Antiqua. 2017. № 1 (14). С. 98-121.
 Веселов Ф. Н. Особенности миниатюр Лондонского лицевого списка "Сказания о Мамаевом побоище" // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2017. № 3 (69). С. 24-25.
 Войтович Л. В. О некоторых спорных проблемах изучения Галицко-Волынской Руси времён Романа Мстиславича и Даниила Романовича (заметки о новейшей историографии) // Русин. — Кишинёв: ОА «Русь», 2014. — № 1 (35). — С. 52—63. — ISSN 1857-2685.
 Голубева М. Детективная история, или Исторический детектив // Санкт-Петербургский университет. — 2008. — № 6—7 (3773—3774) (http://old.journal.spbu.ru/2008/06/15.shtml).
 Жуков А. Е. Об одной текстологической особенности Лондонского списка Вологодско-Пермской летописи // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. — 2017. — № 3 (69). — С. 50—51.
 Жуков А. Е. Летопись Лавровского: история открытия и сохранившиеся списки // Вестник Томского государственного университета. История. — 2019. — № 61. — С. 125—132.
 Майоров А. В. Из истории открытия Ипатьевской летописи // Российская история. — 2017. — № 6. — С. 166—183. — ISSN 0869-5687.
 Назаренко А. В. Западноевропейские источники. — Москва: Университет Дмитрия Пожарского, 2010 (Древняя Русь в свете зарубежных источников). Т. 4. — ISBN 978-5-91244-013-7.
 Назаренко А. В. Петр, «архиепископ из Руси» // Православная энциклопедия / Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. — М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2019. — Т. 55: Пасхальные споры — Петр Дамаскин. — С. 656—657. — ISBN 978-5-89572-062-2 (том 55). — ISBN 5-89572-005-6.
 Свиридова В. В поисках рукописного наследия Древней Руси // Санкт-Петербургский университет. — 2019. — № 4 (3918). — С. 16—20. — ISSN 1681-1941.
 Ужанков А. Н. «Слово о полку Игореве»: Историко-филологическое исследование. — М.: Языки славянских культур, 2022. — ISBN 978-5-907290-91-4.
 Фроянов И. Я. Галицко-Волынская Русь: между Византией, монголами и Римом (достижения и проблемы новейшей историографии) // Русин. — Кишинёв: ОА «Русь», 2016. — № 4 (46). — С. 73—99. — ISSN 1857-2685.
 Чебаненко С. Б. Южная Русь и Юго-Западная Русь периода монгольского нашествия в работах новейших исследователей // Rossica Antiqua. 2015. № 1 (11). С. 47—62.
 Afanasyeva T. I. An Old Russian Service Book in Baltimore and its Missing Fragment in St. Petersburg // Canadian-American Slavic Studies. — 2018. — Vol. 52. — No. 4. — P. 433—447.
 Buko A. et al. Beyond Beauty. Byzantine steatite icon from Chełm. Archaeology, Petrography and Traceology // Praehistorische Zeitschrift. — 2021. — Bd. 96. — Nr. 2. — S. 609—649. — ISSN 1613-0804.
 Curta F. Eastern Europe in the Middle Ages (500—1300). — Leiden and Boston: Brill, 2019 (Brill’s Companions to European History, 19). — ISBN 978-90-04-34257-6.
 Dimnik M. Power Politics in Kievan Rus′: Vladimir Monomakh and His Dynasty, 1054–1246. — Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 2016 (Studies and Texts, 202). — ISBN 978-0-88844-202-4.
 Jackson P. The Mongols and the West, 1221—1410. — 2nd ed. — Routledge, 2018 (The Medieval World). ISBN 978-1-138-84842-9.
 Kaldellis A. The Chronology of the Reign of Alexios III Komnenos for the years 1198-1202 AD and its Implications // Byzantina Symmeikta. 2022. Vol. 32. P. 59—82. ISSN 1105-1639.
 Langer L. N. Historical Dictionary of Medieval Russia. — 2nd ed. — Lanham etc.: Rowman & Littlefield Publishers, 2021. — ISBN 978-153-811-942-6.
 Maiorov A. V. Schlözer and Karamzin. Struggle for Priority in Studying Russian Chronicles // Studi Slavistici. — 2018. — Vol. 15. — No. 1. — P. 111—130. — ISSN 1824-761X.
 Maiorov A. V. The First Mongol Invasion of Europe: Goals and Results // Journal of the Royal Asiatic Society. — 2022. — Vol. 32. — No. 2. — P. 411—438.
 May T. The Mongol Empire. — Edinburgh: Edinburgh University Press, 2018 (The Edinburgh History of the Islamic Empires). — ISBN 978-0-7486-4237-3.
 Pubblici L. Cumani. Migrazioni, strutture di potere e società nell'Eurasia dei nomadi (secoli X—XIII). — Firenze: Firenze University Press, 2021. — ISBN 978-88-5518-313-0.
 Shepard J. North-South, not just East-West: An understated nexus of Byzantium before and during the crusading era? // Crusading and Trading between West and East. Studies in Honour of David Jacoby / Eds. S. Menache, B. Z. Kedar and M. Balard. — London and New York: Routledge, 2019 (Crusades — Subsidia, 12). — P. 265—283. — ISBN 978-1138308046.
 Voloshchuk M. Ruthenians (the Rus') in the Kingdom of Hungary, 11th to mid-14th Centuries. Settlement, Property, and Socio-Political Role. — Leiden and Boston: Brill, 2021 (East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450—1450, 76). — ISBN 978-900-434-255-2.

Рецензии 

 Александрович В. С. Не зовсім звичайна монографія «незвичайного князя». Майоров О. Галицько-волинський князь Роман Мстиславич; володар, воїн, дипломат: У 2 т. — Біла Церква, 2011. — Т. 1—2 (укр.) // Княжа доба: історія і культура. — Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2013. — Вип. 7. — С. 295—313. — ISSN2221-6294.
 Ананьев В. Г. Новое исследование по истории отношений Руси с Византией и Западной Европой // Русин. — 2013. — № 1 (31). — С. 160—167. — ISSN 1857-2685.
 Боднарюк Б., Федорук А. [Рецензия на книгу:] Майоров А. В. Галицко-Волынская Русь. Очерки социально-политических отношений в домонгольский период. Князь, бояре и городская община. СПб.: Университетская книга, 2001. 640 с. // Питання історії України. Збірник наукових статей / Редкол.: В. М. Ботушанський (наук. ред.) та ін. — Чернівці, 2004. — Вип. 7. — С. 213—215.
 Войтович Л. В. [Рецензия на книгу:] Майоров А. В. Галицко-Волынская Русь. Очерки социально-политических отношений в домонгольский период. Князь, бояре и городская община. СПб., 2001. 640 с. // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. — Львів, 2002. — Т. 231. — С. 699—703. — ISSN 2076-6882.
 Войтович Л. В. [Рецензия на книгу:] Майоров А. В. Великая Хорватия: этногенез и ранняя история славян Прикарпатского региона. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2006. 209 с. // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. — Львів, 2008. — Т. 256. — С. 705—707. — ISSN 2076-6882.
 Жих М. И. [Рецензия на книгу:] Майоров А. В. Великая Хорватия: Этногенез и ранняя история славян Прикарпатского региона / Отв. ред. А. Ю. Дворниченко. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. 209 с. ISBN 5-288-03948-8 // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. — 2008. — № 2 (4). — С. 173—178. — ISSN1995-848X.
 Лиман I. I. [Рецензия на книгу:] Майоров А. В. Галицко-Волынская Русь. Очерки социально-политических отношений в домонгольский период. Князь, бояре и городская община. СПб.: Университетская книга, 2001. 640 с. // Науковi працi Iсторичного факультету Запорiзького нацiонального унiверситету. — Запорiжжя, 2004. — Вип. 18. — C. 390—392. — ISSN 2415-3427.
 Пузанов В. В. [Рецензия на книгу:] Майоров А. В. Галицко-Волынская Русь. Очерки социально-политических отношений в домонгольский период. Князь, бояре и городская община. СПб.: Университетская книга, 2001. 640 с. // Вестник Удмуртского университета. — Серия История. — 2003. — С. 205—206.
 Сухушина О. [Рецензия на книгу:] Майоров А. В. Великая Хорватия: этногенез и ранняя история славян Прикарпатского региона. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2006. 209 с. // Вісник Черкаського університету. Серія: історичні науки. 2009. — Вип. 160/161. — С. 237—238. — ISSN 2076-5908.
 Чебаненко С. Б. [Рецензия на книгу:] Майоров А. В. Русь, Византия и Западная Европа: из истории внешнеполитических и культурных связей XII—XIII вв. СПб.: Дмитрий Буланин, 2011. 800 с. (Studiorum slavicorum orbis. Вып. 1). SBN 978-5-86007-650-1, ISSN 2220-5489 // Rossica Antiqua. — СПб.:СПбГУ, 2012. — № 1 (5). — С. 161—168. — ISSN 2222-9027.
 Штыхов Г. В. [Рецензия на книгу:] Майоров А. В. Галицко-Волынская Русь. Очерки социально-политических отношений в домонгольский период. Князь, бояре и городская община. СПб.: Университетская книга, 2001. 640 с. // Вестник Санкт-Петербургского университета. — Серия 2. — 2003. — Вып. 2. — С. 129—130.
 Юсупович А. Роман Мстиславич, «игемон» русский. Рецензия на книгу: Майоров А. В. Русь, Византия и Западная Европа: из истории внешнеполитических и культурных связей XII—XIII вв. СПб.: Дмитрий Буланин, 2011 (Studiorum slavicorum orbis. Т. 1). 800 стр. // Средневековая Русь / ИРИ РАН; ИВИ РАН. — М.: Индрик, 2014. — Вып. 11. — С. 401—411. — ISBN 978-5-91674-296-1.
 Vručina P. [Рецензия на книгу:] Aleksandar V. Majorov, Velika Hrvatska, Etnogeneza i rana povijest Slavena prikarpatskog područja, Zagreb: Družba Braće Hrvatskoga zmaja 2012., 203 str. // Povijesni prilozi. — 2013. — Т. 45. — S. 363—365. — ISSN 0351-9767.

Ссылки 
 
 
 
 
 

Медиевисты России
Выпускники Запорожского национального университета
Преподаватели исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета